Сольский — фамилия польского и украинского происхождения. Известные носители:

 Сольский, Вацлав (1897—1990) — польский и российский коммунистический деятель, писатель и журналист.
 Сольский, Дмитрий Мартынович (1833—1910) — русский государственный деятель, граф.
 Сольский, Людвик (1855—1954) — польский актёр, режиссёр и театральный деятель.
 Сольский, Николай Тарасович (род. 1979) — украинский юрист, предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва.
 Сольский, Семён Мартынович (1831—1879) — русский энтомолог и писатель.
 Сольский, Станислав (1622—1701) — польский математик, архитектор.
 Сольский, Стефан Михайлович (1835—1900) — киевский городской голова в 1887—1900 гг., профессор Киевской духовной академии.
 Сольский, Хрисанф Петрович (1838—после 1906) — филолог-классик, попечитель Оренбургского учебного округа, тайный советник.
 Сольский, Яков Порфирьевич (1923—2009) — советский и украинский врач, акушер-гинеколог, учёный.
 Сольска, Алисия (1925—1992) — польская журналистка, участница Варшавского восстания, подполковник Войска Польского.

См. также 
 Сольские — нетитулованный дворянский род.